Комитан де Домингез има више значења:

 Општина Комитан де Домингез (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Комитан де Домингез (Комитан де Домингез, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику